Ben Smith (1967-), giocatore statunitense di football americano
 Ben Smith (1983-), rugbista a 15 neozelandese
 Ben Smith (1986-), rugbista a 15 neozelandese
 Ben Smith (1988-), hockeista su ghiaccio statunitense
 Ben Smith (1990–), praticante di CrossFit